4 kanały wodne w Polsce:
 Kanał Leniwy – kanał, dopływ Zawadki 
 Kanał Leniwy – kanał, dopływ Zimnego Potoku
 Kanał Leniwy – kanał, dopływ Odry Zachodniej 
 Kanał Leniwy – kanał, dopływ Zatoki Puckiej

Zobacz też 
 Leniwka